La Catedral de la Sagrada Familia podría referirse a:

América
 Catedral de la Sagrada Familia de Saskatoon en Saskatoon, Saskatchewan, Canadá.
 Catedral de la Sagrada Familia en Antigua y Barbuda.

Estados Unidos 
 Catedral de la Sagrada Familia de Anchorage, Alaska.
 Catedral de la Sagrada Familia de Pago Pago, Samoa Americana.
 Catedral de la Sagrada Familia de Orange, California.
 Catedral de la Sagrada Familia de Frenchtown, Ohio.
 Catedral de la Sagrada Familia, Oklahoma.
 Catedral de la Santa Familia, Rectoría, y Escuela, Tulsa, OK.
 Catedral de la Sagrada Familia en los territorios de Estados Unidos no asociados de Oceanía.

Colombia 
 Catedral de la Sagrada Familia, Bucaramanga.

África
 Catedral Basílica de la Sagrada Familia en Nairobi, Kenia.
 Catedral de la Sagrada Familia en Sudán del Sur.

Asia
 Catedral de la Sagrada Familia de Kuwait.
 Catedral de la Sagrada Familia de Banjarmasin.

Europa 
 Templo Expiatorio de la Sagrada Familia, una Basílica menor en Barcelona, España (si bien, este templo no es una catedral).